Reichstrunkenbold ist
 der Spitzname des NSDAP-Reichsleiters Robert Ley (1890–1945)
 das Pseudonym des rechtsextremen Liedermachers und Neonazi-Aktivisten Philip Tschentscher (* 1981)